Сезон 1996/1997 стал для Арсенала 111-м в истории клуба и 5-м в Премьер-лиге. Сезон ознаменовал начало эпохи французского тренера Арсена Венгера, которая продлилась 22 года. В первый сезон под руководством Венгера команда не взяла трофеев, но закончила чемпионат на 3-м месте, квалифицировавшись тем самым в еврокубки.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето

Зима

Ушли из клуба

Лето

Зима

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

4-й раунд

Кубок лиги

3-й раунд

4-й раунд

Кубок УЕФА

1-й раунд

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Примечания 

1996
Арсенал
Арсенал